Močiar (okres Banská Štiavnica) - gemeente in Slowakije
 Strošovský močiar - natuurmonument en moeras de Witte Karpaten in Slowakije
 Zliechovský močiar - natuurmonument in Trenčín in Slowakije